Rudersdorf – comune austriaco
 Rudersdorf – frazione del comune tedesco di Bernhardswald
 Rudersdorf – frazione del comune tedesco di Buttstädt
 Rudersdorf – frazione del comune tedesco di Wilnsdorf

Pagine correlate 
 Rüdersdorf bei Berlin – comune tedesco nel circondario del Märkisch-Oderland (Brandeburgo)